Віллуксе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на схід від Парижа, 100 км на південний захід від Меца, 70 км на захід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Віллуксель на сайті французького Національного інституту географії
 Віллуксель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллуксель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллуксель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллуксель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези